

Armi
Lance – plurale di "lancia"
MGM-52 Lance – tipo di missile

Onomastica
Lance – nome proprio di persona

Personaggi fittizi
Lance – personaggio di Pulp Fiction
Lance – personaggio della serie Pokémon
Lance – personaggio dei fumetti DC Comics
Lance – personaggio delle serie Voltron Force e Voltron: Legendary Defender

Pagine correlate
Lancia